Эсе-Бастах () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Эсе-Бастах — река, левый приток р. Оюмю-Юрюе, координаты 70°53' 129°40'
 Эсе-Бастах — падь, на левом берегу нижнего течения р. Эльгекян, координаты 60°15' 135°11'
 Эсе-Бастах — озеро, юго-западнее оз. Улу-Кюель, координаты 62°09' 132°01'
 Эсе-Бастах — ручей, левый приток р. Малый Селерикян, координаты 21' 140°57'
 Эсе-Бастах — падь, на правом берегу р. Тангнары, 62°49' 123°22'
 Эсе-Бастах — река, правый приток р. Сяпякине, координаты 66°28' 152°01'

Примечания